Ербевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Ербевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Ербевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез